Pojem Francouzské republiky se vztahuje k období republik, které vznikly po vyhlášení Velké francouzské revoluce a zrušení monarchie ve Francii v roce 1792. Vznikají při změně ústavy nebo v situaci, kdy země obnovila svého monarchu (bylo tak v případě První a Druhé Francouzské republiky).

Celkem bylo v dějinách Francie pět republik:
 První Francouzská republika (1792—1804)
 Druhá Francouzská republika (1848—1852)
 Třetí Francouzská republika (1870—1940)
 Čtvrtá Francouzská republika (1946—1958)
 Pátá Francouzská republika (1958—současnost)